Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Наполи» 70-м в главной итальянской футбольной лиге.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Наполи» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Италии 2015/16 
Основная статья: Чемпионат Италии по футболу 2015/2016

Результаты матчей

Кубок Италии

Лига Европы УЕФА 2015/16

Групповой раунд

1/16 финала

Примечания

Ссылки 
 ФК «Наполи» в сезоне 2015/16 на сайте bdfutbol.com

2015/2016
Наполи
Наполи